Мирей () — французское женское имя.

История 

Имя героини одноименной поэмы Фредерика Мистраля (Mirèio, Mirèlha). Приобрело популярность в некоторых регионах Франции в середине XIX — середине XX веков.

Согласно Мистралю, такое имя в действительности существовало в Провансе, и являлось провансализированной формой еврейского имени Мириам, однако, по его же словам, как имя собственное не использовалось.

По другому предположению, было образовано Мистралем путём контаминации имени Мириам и провансальского слова со значением восторгаться (например, miraire), происходящего от латинского mirare (восхищаться), родственного французскому admirer.

Поэма была опубликована в 1859, а в 1861 новорожденная была впервые крещена под именем Мирей. В дальнейшем его давали детям все чаще, в 1903 на свет появились 200 Мирей, а в 1920 уже около 900, и более 2000 в 1941. Пиком популярности имени стал 1947 год, когда его получили более 5000 девочек.

Затем оно все больше теряло популярность, с 1970-х годов это имя, в основном, давали своим детям только уроженцы Прованса, с начала 1990-х годов имя Мирей получали не более десяти новорожденных ежегодно. В 2010 его получили всего 4 девочки, в 2011 — 5. Минимум популярности был в 2008 году. К началу 2010-х годов средний возраст носительниц имени составлял 65 лет, всего во Франции в 2010 году было около 79 тыс. Мирей, больше всего в департаментах Париж, Буш-дю-Рон, Рона и Мозель, а всего с 1900 по 2010 это имя получили 129934 француженки.

Имя Мирей сравнительно часто встречалось в артистической и телевизионной среде, где его носили актрисы Мирей Дарк, Мирей Бален, Мирей Перье, Мирей Перрей и Мирей Одебер, тележурналистка Мирей Дюма, певицы Мирей Матье и Мирей Артюш, и писательница Мирей Кальмель.

Именины Мирей отмечаются в день Святой Девы Марии 15 августа.

Согласно популярной астрологии, его знак зодиака — водолей, цвет — красный, счастливое число — 2, камень — аметист, металл — цинк.

Известные носители 

 Мирей (Мирей Артюш, 1906—1996) — французская певица
 Мирей Дарк (1938—2017) — французская актриса
 Мирей Джулиано (р. 1946) — франко-американская писательница
 Мирей Матье (р. 1946) — французская певица
 Мирей Балестрази (р. 1954) — президент интерпола в 2012—2016
 Мирей Глез (р. 1956) — бельгийская пианистка
 Мирей Перье (р. 1959) — французская актриса
 Мирей Делюнш (р. 1962) — французская оперная певица
 Мирей Инос (р. 1975) — американская актриса
 Мирей Ришар (р. 1989) — швейцарская горнолыжница

Мирелла 

 Мирелла Бентивольо (р. 1922) — итальянская поэтесса
 Мирелла Френи (р. 1935) — итальянская оперная певица
 Мирелла Парутто (р. 1936) — итальянская оперная певица
 Мирелла Д’Анджело (р. 1956) — итальянская актриса

Мирейя 

 Мирейя Гутьеррес (р. 1988) — андоррская горнолыжница
 Мирейя Бельмонте Гарсия (р. 1990) — испанская пловчиха

Мирела 

 Мирела Маньяни (р. 1976) — албанско-греческая копьеметательница
 Мирела Цугурлан (р. 1979) — румынская гимнастка

Прочее 

 Мирей — опера Шарля Гуно (1864)
 Мирей — фильм Рене Гаво (1933)
 (594) Mireille — астероид, названный в честь героини Мистраля

Примечания

Литература 

 

Женские имена